Hájny grúň může být:
 Hájny grúň (Poľana) (1207,7 m) – vrch v pohoří Poľana na Slovensku
 Hájny grúň (Veporské vrchy) (831,9 m) – vrch ve Veporských vrších na Slovensku

Reference